Найтцель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Найтцель, Зенке (род. 1968) — немецкий историк, специалист по истории Второй мировой войны.
 Найтцель, Отто (1852—1920) — немецкий пианист, композитор, музыкальный писатель и педагог.